Bombes sur l'Angleterre peut faire référence à :
 Bomber über England (Bombes sur l'Angleterre), un jeu de société nazi créé en 1940.
 « Bomben auf England » (« Bombes sur l'Angleterre »), une chanson de propagande nazie écrite par le compositeur allemand Norbert Schultze 
 ce fut l'hymne de la 13e division de montagne de la Waffen SS Handschar
 une version punk rock a été reprise par le groupe de musique allemand Landser